{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (71701) - || 2000 GR19 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71702) - || 2000 GT19 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71703) - || 2000 GW22 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71704) - || 2000 GL34 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71705) - || 2000 GV34 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71706) - || 2000 GY38 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71707) - || 2000 GZ56 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71708) - || 2000 GT77 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71709) - || 2000 GX80 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71710) - || 2000 GG83 || 2 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71711) - || 2000 GU83 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71712) - || 2000 GK95 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71713) - || 2000 GN98 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71714) - || 2000 GZ100 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71715) - || 2000 GE108 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71716) - || 2000 GX112 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71717) - || 2000 GP115 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71718) - || 2000 GV124 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71719) - || 2000 GT137 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71720) - || 2000 GK167 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71721) - || 2000 GL167 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71722) - || 2000 GB169 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71723) - || 2000 GS171 || 2 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71724) - || 2000 GB186 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71725) - || 2000 HN9 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71726) - || 2000 HQ24 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71727) - || 2000 HB25 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71728) - || 2000 HE64 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71729) - || 2000 HQ91 || 30 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71730) - || 2000 JY3 || 4 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71731) - || 2000 JO35 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71732) - || 2000 JU37 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71733) - || 2000 JQ47 || 9 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71734) - || 2000 LX9 || 4 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71735) - || 2000 MJ1 || 25 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71736) - || 2000 OB54 || 29 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71737) - || 2000 PV6 || 4 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71738) - || 2000 PW18 || 1 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71739) - || 2000 QG25 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71740) - || 2000 QV25 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71741) - || 2000 QF34 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71742) - || 2000 QU35 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71743) - || 2000 QO117 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71744) - || 2000 QP147 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71745) - || 2000 QG180 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71746) - || 2000 QZ180 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71747) - || 2000 QU181 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71748) - || 2000 QD182 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71749) - || 2000 QU194 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71750) - || 2000 RV3 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71751) - || 2000 RS10 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71752) - || 2000 RL11 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71753) - || 2000 RB39 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71754) - || 2000 RO45 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71755) - || 2000 RD51 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71756) - || 2000 RQ51 || 5 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71757) - || 2000 RA53 || 4 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71758) - || 2000 RR54 || 3 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71759) - || 2000 RE61 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71760) - || 2000 RQ67 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71761) - || 2000 RJ100 || 5 september 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (71762) - || 2000 RZ103 || 6 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71763) - || 2000 SF3 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71764) - || 2000 SG3 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71765) - || 2000 SU4 || 20 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71766) - || 2000 SD22 || 19 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (71767) - || 2000 SM24 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71768) - || 2000 SM59 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71769) - || 2000 SU59 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71770) - || 2000 SL75 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71771) - || 2000 SR75 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71772) - || 2000 SG105 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71773) - || 2000 SO106 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71774) - || 2000 SA121 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71775) - || 2000 SB122 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71776) - || 2000 SJ123 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71777) - || 2000 SM128 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71778) - || 2000 SP128 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71779) - || 2000 SJ129 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71780) - || 2000 SM145 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71781) - || 2000 SZ145 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71782) - || 2000 SC160 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71783) Izeryna || 2000 SL163 || 30 september 2000 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (71784) - || 2000 SG171 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71785) - || 2000 SY177 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71786) - || 2000 SH178 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71787) - || 2000 SJ180 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71788) - || 2000 ST180 || 30 september 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| (71789) - || 2000 SQ188 || 21 september 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (71790) - || 2000 SB193 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71791) - || 2000 SE198 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71792) - || 2000 SD211 || 25 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71793) - || 2000 SN227 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71794) - || 2000 ST227 || 27 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71795) - || 2000 SB230 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71796) - || 2000 SU230 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71797) - || 2000 SY239 || 28 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71798) - || 2000 SD240 || 22 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71799) - || 2000 SE260 || 24 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (71800) - || 2000 SM264 || 26 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten